Surf City peut désigner :
 Huntington Beach, ville du Comté d'Orange en Californie (officiellement surnommée Surf City)
 Surf City, traduction française du roman de Kem Nunn Tapping the Source, initialement paru en français sous le titre Comme frère et sœur, dont l'action se déroule dans le milieu du surf à Huntington Beach
 Surf City au New Jersey
 Surf City en Caroline du Nord
 Santa Cruz en Californie (familièrement appelée Surf City)
 Surf City une chanson coécrite par Brian Wilson des Beach Boys, et Jan Berry and Dean Torrence de Jan and Dean
 Surf City un groupe de rock néo-zélandais
 Surf City un jeu CD-I

Références

Homonymie de toponyme